Toto je přehled všech výsledků fotbalového klubu FK Dukla Praha v evropských fotbalových pohárech.

Přehled výsledků v evropských pohárech 

Zdroj:

Reference 

FK Dukla Praha
Evropské fotbalové soutěže UEFA